USS Billfish — кораблі ВМС США.

 USS Billfish (SS-286) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». На службі ВМС СШа протягом 1943-1968 років. Зданий на злам у 1971 році.
 USS Billfish (SSN-676) — підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1971-1999 років. Зданий на злам у 2000 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни